Айморе́с () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси. Входит в экономико-статистический микрорегион Айморес. Население составляет 28 168 человек на 2006 год.

История 

Город основан 18 сентября 1915 года. 18 сентября отмечается как день города.

Климат

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2006 составляет 154 068 819,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2006 составляет 5469,64 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2006 составляет 0,806 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс